Парк пионеров-героев — одно из памятных мест (достопримечательность) города Данкова.

Мемориал пионерам-героям в Данкове расположен в одноимённом парке на улице Ленина. 

Появился парк во времена СССР на месте старых бараков Данковского химического завода имени академика Андриянова (ныне филиал АО «ГНИИХТЭОС» «Силан»). 

Здесь в виде постаментов с бюстами и табличками, увековечена память советских пионеров, героически погибших в годы Великой Отечественной войны и во время становления советской власти. 

Ежегодно 19 мая в парке пионеров-героев проходят торжества по случаю дня рождения Пионерской организации, несмотря на то, что она уже не существует.

На выложенной после реставрации памятника тротуарной плиткой площадке установлена стела со словами:

«С дороги отцов они не свернули и прямо из детства в бессмертье шагнули!» 

На стеле изображен барельеф пионера, горна и барабана, а также медали Героя Советского Союза, которой были награждены некоторые из пионеров этого мемориала.

В памятниках-бюстах увековечены имена:

 Гриши Акопяна

 Кычана Джакыпова 
 Володи Дубинина 
 Лёни Голикова 
 Марата Казея 
 Саши Ковалёва 
 Вити Коробкова 
 Вали Котика 
 Лары Михеенко 
 Павлика Морозова 
 Коли Мяготина 
 Муси Пинкензона 
 Зины Портновой

Литература 
 И. Ф. Малюков, П. И. Усов. Данков: прогулки с краеведом. — Липецк, 2015. — 84 с.

Примечания

Ссылки 
 Парк Пионеров-героев 
 Данков. Мемориал пионерам-героям 
 Парк Пионеров-героев после реконструкции 

История Липецкой области
Памятники героям
Пионерское движение
Данковский район